Union Valley, une ville du comté de Columbus en Caroline du Nord.
 , une ancienne localité du comté de Lincoln au Kansas.
 , une communauté du comté de Middlesex dans le New Jersey.
 Union Valley, une ville du comté de Hunt au Texas.
 , une communauté du comté de Kaufman au Texas.

Voir aussi 
 , un lac de barrage dans le comté d'El Dorado en Californie.